Omoertag (kan) - kan van de Bulgaren
 Omoertag (gemeente) - gemeente in Bulgarije, genoemd naar deze kan
 Omoertag (plaats) - plaats in Bulgarije, gelegen in bovenstaande gemeente